Olimpiodoro di Atene – politico ateniese del IV secolo a.C. – III secolo a.C.
 Olimpiodoro di Tebe – storico romano del V secolo d.C.
 Olimpiodoro il Vecchio – filosofo neoplatonico del V secolo d.C.
 Olimpiodoro il Giovane – filosofo neoplatonico del VI secolo d.C.